Curland ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Curland ist ein Herkunftsname für Personen, die aus dem Kurland stammen. Es handelt sich dabei um eine Schreibvariante.

Namensträger 
 F. Curland (1717–nach 1797), deutscher Maler
 Otto Curland (1886–1973), deutscher Landwirt und CDU-Politiker

Siehe auch 
 Biron von Curland, kurländisches Adelsgeschlecht
 Kurland (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Curland bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname